niszczyciele typu D – typ 10 okrętów służących w Royal Navy, zbudowanych w latach 1895-1899
 niszczyciele typu D – typ 9 okrętów służących w Royal Navy, zbudowanych w latach 1932-1933
 niszczyciele typu D (także typu 45, Daring) – typ 6 okrętów współcześnie służących w Royal Navy